Mâcon (stad), een stad in Frankrijk
 Graafschap Mâcon, een middeleeuws graafschap

zie ook:
 Mâcconais (voormalige provincie)